Die Egyptian Premier League 1998/99 war die 42. Saison der Egyptian Premier League, der höchsten ägyptischen Meisterschaft im Fußball. Meister wurde zum 28. Mal sowie zum sechsten Mal in Folge al Ahly SC. Seit der Vorsaison nicht mehr in der höchsten Spielklasse vertreten waren Ghazl El Suez, Suez El-Riyadi, Club Al Shams und Meniya Club. Neu in der Liga vertreten waren Al Koroum erstmals seit zwei Jahren und El Sharkia SC das erste Mal. Erstmals seit Egyptian Premier League 1988/89 konnten alle Aufsteiger die Klasse halten – wobei 1988/89 aufgrund der Aufstockung auf 18 Mannschaften keine Mannschaften abstiegen.

Den Cup gewann al Zamalek SC mit dem ersten Cuptitel seit 20 Jahren.

Tabelle

Hin- und Rückrundentabelle

Heim- und Auswärtstabelle

Tabellenverlauf

Punkteübersichtstabelle

Kreuztabelle 

Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Relegation 

Die beiden punktegleichen Mannschaften Ghazl El Mahalla SC und der Neuaufsteiger Al Koroum ermittelten in einer Relegation die in der Liga verbleibende Mannschaft. Ghazl El Mahalla SC verlor die Begegnung und musste demnach in die zweite Liga absteigen.

|}

Statistiken 

 Höchster Sieg, höchste Niederlage, höchster Heimsieg und höchste Auswärtsniederlage: 5 Tore Differenz:
 Ismaily SC gegen Aswan SC: 7:2, 8. Runde
 El Mansoura SC gegen al-Ittihad Al-Sakndary: 5:0, 14. Runde
 Höchster Auswärtssieg, und höchste Heimniederlage: 3 Tore Differenz:
 al Zamalek SC gegen Aswan SC: 2:5, 26. Runde
 Torreichstes Spiel: 9 Tore
 Ismaily SC gegen Aswan SC: 7:2, 8. Runde
 Torreichstes Unentschieden: 2 Tore:
 Ismaily SC gegen al-Masry (C): 2:2, 4. Runde
 al-Ittihad Al-Sakndary gegen Ismaily SC: 2:2, 5. Runde
 Ismaily SC gegen al-Ittihad Al-Sakndary: 2:2, 18. Runde
 Aswan SC gegen al-Masry (C): 2:2, 23. Runde
 al-Mokawloon al-Arab gegen El Sharkia SC (N): 2:2, 25. Runde
 Längste Serie von Siegen:
 al Ahly SC (M) (12 Siege, Spieltag 6 bis 17)
 Längste Serie von Unentschieden:
 Dina Farms (C) (4 Unentschieden, Spieltag 16 bis 19)
 Ismaily SC (4 Unentschieden, Spieltag 4 bis 7)
 Längste Serie von Niederlagen:
 Aswan SC (5 Niederlagen, Spieltag 10 bis 14)
 Längste Serie ohne Siege:
 Aswan SC (8 Spiele ohne Sieg, Spieltag 1 bis 8)
 Längste Serie ohne Niederlage:
 al Ahly SC (M) (26 Spiele ohne Niederlage, Spieltag 1 bis 26)
 Längste Serie ohne Unentschieden:
 al-Masry (C) (15 Spiele ohne Unentschieden, Spieltag 6 bis 16)
 Torreichste Runde: 8. Runde: 26 Tore (3,7 Tore pro Spiel)
 Torärmste Runde: 6. Runde: 17 Tore (1,0 Tore pro Spiel)

Einzelnachweise 

Egyptian-Premier-League-Saison
Fußballsaison 1998/99